Savage Grace bezeichnet:

 Savage Grace (Rockband), eine US-amerikanische Progressive-Rock-Band
 Savage Grace (Metal-Band), eine US-amerikanische Metal-Band
 einen US-amerikanischen Film, siehe Wilde Unschuld